Тальниковая:

Реки
 Тальниковая (приток Контылькы)
 Тальниковая (приток Кунде-Сеси)